Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2013 (; турнир известен также как  — «Рокот Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Виннипег (Манитоба) с 1 по 8 декабря 2013 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился в 6-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи (Россия).

В турнире приняло участие 8 мужских и 8 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Брэда Джейкобса.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Дженнифер Джонс.

Квалификация для участия в турнире

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Время начала матчей дано по UTC−6.

Мужчины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 7 декабря, 13:30

Финал. 8 декабря, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Команда Рэйчел Хоман, при равном количестве побед с командами Шерри Мидо и Челси Кэри, имела лучший показатель в предварительных бросках камня в дом (), поэтому вышла в плей-офф со 2-го места, а команды Мидо и Кэри встретились в тай-брейке.

Тай-брейк 
6 декабря, 13:30

Плей-офф 

Полуфинал. 6 декабря, 18:30

Финал. 7 декабря, 18:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт турнира

Видео 
 
 
 
 

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 2013 году
Декабрь 2013 года